Mlanjella är ett släkte av insekter. Mlanjella ingår i familjen vedstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vedstritar
Mlanjella